421 peut désigner :
 l'année du calendrier julien, voir 421 ;
 un jeu de dés, voir jeu du 421 ;
 une bande dessinée de Maltaite et Desberg, voir 421 (bande dessinée)
 une Formule 1: Frazer Nash 421.

Homonymie de nombre